Zabriskie Point kan syfta på:

Zabriskie Point (plats) – en utsiktspunkt i Death Valley nationalpark, Kalifornien, USA
Zabriskie Point (film) – en amerikansk långfilm från 1970
Zabriskie Point (musikalbum) – ett amerikanskt soundtrackalbum från 1970